Stylopathes är ett släkte av koralldjur. Stylopathes ingår i familjen Stylopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Stylopathes